Parnell kan syfta på:

Geografi
 Parnell, Iowa – en ort i Iowa County
 Parnell, New Zealand – en stadsdel i Auckland

Personer
 Chris Parnell (1967–), en amerikansk skådespelare, röstskådespelare och komiker
 Charles Stewart Parnell (1846–1891), en irländsk statsman
 Harvey Parnell (1880–1936), en amerikansk demokratisk politiker
 Reg Parnell (1911–1964), en brittisk racerförare
 Sean Parnell (1962–), en amerikansk republikansk politiker
 Tim Parnell (1932–2017), en brittisk racerförare och stallchef